Ordine della Repubblica – onorificenza cecoslovacca
 Ordine della Repubblica – onorificenza egiziana
 Ordine della Repubblica di Gambia – onorificenza gambiana
 Ordine della Repubblica – onorificenza libica
 Ordine della Repubblica (Ordinul Republicii) – onorificenza moldava
 Ordine della Repubblica – onorificenza sierraleonese
 Ordine della Repubblica – onorificenza sudanese
 Ordine della Repubblica – onorificenza tunisina
 Ordine della Repubblica (Orden de la República) – onorificenza uruguaiana